Lawrence Washington (1602-1653)
Lawrence Washington (1659-1698)
Lawrence Washington (1718-1752)